4/2 kan syfta på:

 4 februari
 2 april (amerikanskt datumformat)